Маккарти може да се отнася за:

 Андрю Маккарти (р.1962), американски киноартист
 Бени Маккарти (р.1977), южноафрикански футболист-национал
 Джон Маккарти (информатик) (1908-1957), американски информатик и когнитивен изследовател
 Джон Маккарти (лингвист) (р. 1953)
 Джоузеф Маккарти (1908-1957), американски политик